Le End to end est un graffiti sur train ou métro recouvrant un wagon d'un bout à l'autre, mais qui ne s´étend pas sur toute la hauteur, sans quoi il s´agirait d´un whole car.

Voir aussi 
 Whole car
 Whole train
 Top to bottom

Graffiti